Álvaro de Bazán puede referirse a:

 Álvaro de Bazán, El Viejo (1506-1558), marino español.
 Álvaro de Bazán y Guzmán, I marqués de Santa Cruz (1526-1588), marino español –hijo del anterior–.
 Álvaro de Bazán y Benavides, II marqués de Santa Cruz (1571-1644), marino español –hijo del anterior–.

Con el nombre de Álvaro de Bazán

 Archivo General de la Marina "Álvaro de Bazán", archivo de la documentación de la Armada Española, en Viso del Marqués (Ciudad Real, España).
 :Categoría:Fragatas clase Álvaro de Bazán.
 Fragata Clase "Álvaro de Bazán" (F-100), tipo de buque antiaéreo de manufactura española utilizado por la Armada Española.
 Álvaro de Bazán (F-101), fragata de la Armada Española.